Ardigò ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Ardigò (1921–2008), italienischer Politiker und Soziologe
 Roberto Ardigò (1828–1920), italienischer Philosoph